Проспе́кт Револю́ции — название проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 

 Проспект Революции — проспект в Борисове Минской области

Россия 
 Проспект Революции — проспект в Анапе Краснодарского края.
 Проспект Революции — проспект в Балахне Нижегородской области.
 Проспект Революции — проспект в Воронеже.
 Проспект Революции — проспект в селе Немчиновка Одинцовского района Московской области.
 Проспект Революции — прежнее название бульвара Махмуда Эсамбаева в Грозном.

См. также 
 Проспект Октябрьской Революции
 Проспект Победы Революции — проспект в Шахтах Ростовской области
 Революционный проспект — проспект в Подольске Московской области
 Улица Революции
 Переулок Революции
 Площадь Революции
 Шоссе Революции